

Чуката () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Златариця.
 Чуката () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.